Тип 83 — китайская 152-мм самоходная гаубица. Разработана в конструкторском бюро Харбинского машиностроительного завода.

История создания 

В 1979 году в народно-освободительной армии Китая началась модернизация артиллерийского вооружения, большинство образцов артиллерийских орудий представляли собой советские буксируемые орудия и китайские копии на их основе. Единственной самоходной артиллерийской установкой была самоходная гаубица «Тип 70», представлявшая собой установленное на шасси бронетранспортёра Тип 63 122-мм орудие Д-30. Такое положение дел не соответствовало требованиям современного боя, поэтому к июню 1979 года было утверждено тактико-техническое задание на разработку 152,4-мм самоходной гаубицы с артиллерийской частью буксируемой пушки-гаубицы «Тип 66» (китайская копия советской пушки-гаубицы Д-20). Головным разработчиком было назначено конструкторское бюро Завода № 674 в Харбине. Первый опытный образец орудия был изготовлен к февралю 1980 года, а затем направлен на испытания. По результатам испытаний к июлю 1982 года был изготовлен второй образец. К 1983 году испытания системы были завершены и самоходная гаубица была принята на вооружение китайской армии под обозначением Тип 83.

Серийное производство 

Серийное производство продолжалось 8 лет с 1983 по 1990 годы. Всего за период производства было выпущено 780 единиц САУ Тип 83.

Описание конструкции

Броневой корпус и башня 

По своим компоновочным решениям Тип 83 напоминает свои аналоги: советскую 2С3 и американскую M109. Корпус машины сварен из стальных броневых катанных листов и разделён на три отделения: силовое (моторно-трансмиссионное), отделение управления и боевое. В передней части корпуса по правому борту расположено моторно-трансмиссионное отделение. Слева от него находится место механика-водителя с органами управления шасси. В средней и кормовой частях корпуса располагается боевое отделение. На крыше корпуса на шариковый погон установлена сварная башня. В башне установлено орудие, а также места экипажа. По правому борту размещаются рабочие места двух заряжающих. Перед заряжающим установлена поворотная башенка с зенитным пулемётом. По левому борту в передней части башни установлено сиденье наводчика и прицельные приспособления. За наводчиком размещено место командира САУ. В бортах и кормовой части САУ находятся люки для выхода членов экипажа наружу, или погрузки боеприпасов в САУ. Боковые дверцы также оборудованы бойницами для ведения стрельбы из личного оружия экипажа.

Вооружение 

Основным вооружением является 152-мм гаубица. Орудие полностью унифицировано по баллистическим характеристикам и используемым боеприпасам со 152-мм буксируемой гаубицей Тип 66. Подъёмный механизм, обеспечивает наведение орудия в диапазоне углов от 0 до +62° по вертикали. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет 17 230 метров, а активно-реактивным — до 21 880 метров. Возимый боекомплект — 30 выстрелов раздельно-гильзового заряжания. Дополнительно на башенке заряжающего установлен 12,7-мм зенитный пулемёт Тип 54 (китайская копия советского ДШК). В корпусе САУ предусмотрено место для перевозки ручного противотанкового гранатомёта Тип 69 (китайская копия советского РПГ-7).

Применяемые выстрелы

Ходовая часть 

Ходовая часть САУ Тип 83 состоит из шести пар двускатных опорных и трёх пар поддерживающих катков. В задней части машины находятся направляющие колёса, в передней — ведущие. Подвеска САУ — индивидуальная торсионная. На первом и шестом опорных катках установлены телескопические гидроамортизаторы.

Машины на базе 

 130-mm SPG — опытная 130-мм самоходная пушка. Вместо 152,4-мм гаубицы, установлена артиллерийская часть пушки Тип-59-1 (китайская копия советской пушки М-46);
 Траншейная машина — инженерная машина для рытья проходов. Способна за час вырыть траншеи объёмом от 250 до 300 м³. Экипаж 3 человека. Боевая масса 30 тонн;
 Установка разминирования — реактивная 425-мм установка разминирования для проделывания проходов в минных полях;
 Тип 89 — 120-мм противотанковая САУ.

Операторы 

  — 390 единиц Type-83 A/B, по состоянию на 2016 год
  — более 18 единиц Тип 83, по состоянию на 2016 год

Примечания

Сноски

Литература

Ссылки 

 

Самоходная артиллерия по алфавиту
Артиллерия калибра 152 мм
Самоходная артиллерия КНР
Самоходные гаубицы
Гусеничная самоходная артиллерия